Меган Кэтрин Делеэнти (; ) — канадская гребчиха, выступавшая за сборную Канады по академической гребле в начале 1990-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Барселоне, чемпионка мира, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Меган Делеэнти родилась 24 марта 1968 года в городе Эдмонтон провинции Альберта, Канада.

Во время обучения в Альбертском университете серьёзно занималась лёгкой атлетикой, но в 1988 году решила попробовать себя в академической гребле, и этот вид спорта пришёлся ей по душе. Окончив это учебное заведение в 1990 году, затем поступила на педагогическую специальность в Университет Британской Колумбии, где так же состояла в местной гребной команде UBC Thunderbirds. Позже проходила подготовку в Бернаби в гребном клубе Burnaby Lake Rowing Club.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1991 года, когда вошла в основной состав канадской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Вене, откуда привезла награду золотого достоинства, выигранную в распашных рулевых восьмёрках.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. В составе экипажа, куда также вошли гребчихи Кирстен Барнс, Шеннон Кроуфорд, Кэтлин Хеддл, Марни Макбин, Джессика Монро, Бренда Тейлор, Кей Уортингтон и рулевая Лесли Томпсон, финишировала первой в восьмёрках, опередив ближайших преследовательниц из Румынии почти на четыре секунды, и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

Сразу по окончании барселонской Олимпиады Делеэнти завершила спортивную карьеру и занялась дальнейшим образованием, в частности вскоре получила докторскую степень по философии в Питтсбургском университете.

За выдающиеся спортивные достижения в 1994 году была введена в Канадский олимпийский зал славы. Является членом Стены славы спорта Альбертского университета (2005) и Спортивного зала славы и музея Альберты (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Меган Кэтрин Делеэнти — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Выпускники Альбертского университета